Le qualificazioni del singolare maschile del Topshelf Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Rajeev Ram (secondo turno)
  Steve Darcis (ultimo turno)
  Łukasz Kubot (ultimo turno)
  Konstantin Kravčuk (ultimo turno)

 Niels Desein (secondo turno)
 Nicolas Mahut (qualificato)
 Jan Hernych (qualificato)
 Lucas Pouille (qualificato)

Qualificati

  Jan Hernych
  Stéphane Bohli

 Nicolas Mahut
 Lucas Pouille

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Topshelf Open 2013
ATP World Tour 2013